Ulrik Plesner er navnet på to danske arkitekter:

 Ulrik Plesner (1861-1933) – dansk arkitekt
 Ulrik Plesner (født 1930) – dansk arkitekt